Mindestens zehn Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen bzw. tragen den Namen HMS Vanguard.

Die erste HMS Vanguard war eine Galeone, die 1586 gebaut und 1630 abgewrackt wurde
Die zweite HMS Vanguard war ein Linienschiff mit zwei Decks und 56 Kanonen, das 1631 gebaut und 1667 als Barriere im Medway versenkt wurde
Die dritte HMS Vanguard war ein Linienschiff zweiter Klasse mit drei Decks und 90 Kanonen, das 1678 gebaut und 1703 abgewrackt wurde
Die vierte HMS Vanguard war ein Linienschiff dritter Klasse mit 70 Kanonen, das 1748 gebaut und 1774 verkauft wurde
Die fünfte HMS Vanguard war ein Linienschiff dritter Klasse mit 74 Kanonen, das 1787 gebaut und 1821 abgewrackt wurde. Es nahm u. a. an der Seeschlacht bei Abukir (1798) teil und diente zeitweilig als Flaggschiff Nelsons
Die sechste HMS Vanguard war ein Linienschiff zweiter Klasse mit 78 Kanonen, das 1835 gebaut, 1867 in HMS Ajax umbenannt und 1875 abgewrackt wurde
Die siebte HMS Vanguard war ein gepanzertes Schlachtschiff, das 1869 vom Stapel lief und 1875 nach einer Kollision mit dem Schwesterschiff HMS Iron Duke sank
Die achte HMS Vanguard war ein Schlachtschiff der St.-Vincent-Klasse. Sie lief 1909 vom Stapel und sank 1917 durch eine Munitionskammerexplosion in Scapa Flow, wobei 843 Besatzungsmitglieder starben
Die neunte HMS Vanguard war das letzte Schlachtschiff der Royal Navy. Sie lief 1944 vom Stapel, wurde 1946 in Dienst gestellt, 1960 außer Dienst gestellt bis 1962 abgewrackt
Die zehnte HMS Vanguard ist ein Atom-U-Boot mit ballistischen Raketen und namensgebend für die Vanguard-Klasse. Sie lief 1992 vom Stapel

Vanguard